Kraushofer ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Kraushofer (* 1969), österreichischer Gewichtheber
 Sonja Kraushofer (* 1978), österreichische Sängerin